El Rincón hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Argentina
 El Rincón (Córdoba), localidad;
 El Rincón (Río Negro), paraje;
 El Rincón (Albardón), localidad en la provincia de San Juan;
 El Rincón (Caucete), localidad en la provincia de San Juan;
 El Rincón (Santiago del Estero)
 Faro El Rincón, en la provincia de Buenos Aires;
 El Rincón, un sistema marino de la provincia de Buenos Aires;

En España
 El Rincón, comarca valenciana;
 El Rincón (Cáceres), barrio del municipio de Alagón del Río;
En México
 El Rincón (Jalisco)

En Panamá
 El Rincón (Herrera)
 El Rincón (Veraguas)

Además